LZ-1 (Spanje) - een snelweg in Spanje
 Landing Zone-1 - een landingsplaats voor raket-trappen van SpaceX op het Cape Canaveral Air Force Station

Zie ook
 LZ1